Szerzawa – wieś w województwie pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Cedry Wielkie 
Szerzawa - część wsi Mściszewice w województwie pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sulęczyno 
 Szerzawa – szczyt w Górach Izerskich (975 m n.p.m.)
 Szerzawa – szczyt w Karkonoszach (706 m n.p.m.)
 Szerzawa – szczyt w Górach Czarnych (628 m n.p.m.)
 Szerzawa – wzgórze w paśmie Wzgórz Strzelińskich